

Cinema
Pietà per i giusti (Detective Story) – film statunitense del 1951 diretto da William Wyler
Tantei Monogatari – film giapponese del 1983 diretto da Kichitaro Negishi distribuito anche con il titolo in inglese Detective Story
 Detective Story (, Tantei monogatari) – film del 2007 diretto da Takashi Miike

Teatro
Detective Story – opera teatrale in tre atti di Sidney Kingsley del 1949

Altro
detective story (in lingua inglese) – genere di fiction cinematografica, letteraria o televisiva, sottogenere del poliziesco